Take This Waltz, chanson de Leonard Cohen (1988)
Take This Waltz, film de Sarah Polley (2011)